La Supercopa de Kazajistán (Қазақстан Суперкубогы) es un partido de fútbol anual entre los campeones de la Liga Premier y la Copa de Kazajistán.

La primera edición del trofeo fue en 2008, y se celebra en el mes de marzo de cada año al comienzo de la temporada futbolística en el país.

Palmarés

Títulos por club

Véase también 
 Liga Premier de Kazajistán
 Copa de Kazajistán
 Anexo:Estadios de fútbol de Kazajistán

Referencias

 www.foot-base.com/Kazajistán/Supercopa_Ganadores

Campeonatos de fútbol entre clubes de Kazajistán
Kazajistan